Esta é uma lista de episódios de Ecce Homo, ou seja, uma lista contendo os 26 episódios da série produzida pela empresa canadense "Coscient Group Inc.". Os vídeos estão hospedadeos no website da TV Escola/MEC

{| class="wikitable"
|-
! Episódio
! Título
! Primeira exibição
! width=125| Código de produção
|-
| colspan="5" bgcolor="#3377BB" |

Listas de episódios de séries de televisão do Canadá